Phoenix Rising steht für:

 Phoenix Rising (USL), US-amerikanisches Fußball-Franchise
 Phoenix Rising (Band), spanische Metal-Band